Ножиці — інструмент для розрізання, що складаються з двох лез, що сходяться в близько розташованих паралельних площинах.
 Ножиці для кутикули
 Ножиці по металу
 Ножиці — тип артилерійського снаряда.
 Ножиці — програма Windows.
 «Ножиці» — американський трилер 1991 року.

Див. також 
 Ножиці цін
 Ножичний механізм